«Yine Sensiz» — дебютний студійний альбом турецького співака Таркана. Випущений 24 грудня 1992 року.

Список композицій

Посилання 

 Офіційний сайт співака 
 Інформація про альбом 

Альбоми Таркана
Дебютні альбоми 1992